Fairfield kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Fairfield (region), New South Wales, 
 Fairfield West, New South Wales 
 Fairfield, New South Wales 
 Fairfield (del av en befolkad plats), Victoria, Darebin,

Storbritannien 

 Fairfield (berg), England, Cumbria, 
 Fairfield, Bedfordshire - en civil parish i Bedfordshire, England
 Fairfield, Liverpool – del av Liverpool i Merseyside

Se även
 Fairfields – ett litet samhälle i Buckinghamshire
 Fairfield House – Bad, residentet av Ethopian

USA 

 Fairfield, Alabama, ort, Jefferson County, 
 Fairfield, Illinois, countyhuvudort, Wayne County, 
 Fairfield, Kentucky, ort, Nelson County, 
 Fairfield, North Carolina, Hyde County, 
 Fairfield, Ohio, Butler County, 
 Fairfield, Oklahoma, Adair County, 
 Fairfield, Pennsylvania, Adams County, 
 Fairfield, Tennessee, Sumner County, 
 Fairfield, Texas, countyhuvudort, Freestone County, 
 Fairfield, Connecticut, Fairfield County, 
 Fairfield, Iowa, countyhuvudort, Jefferson County, 
 Fairfield, Illinois, Lake County, 
 Fairfield, Maine, Somerset County, 
 Fairfield, Nebraska, Clay County, 
 Fairfield, New Jersey, Essex County, 
 Fairfield, Pennsylvania, Washington County, 
 Fairfield, Kalifornien, countyhuvudort, Solano County, 
 Fairfield, Idaho, countyhuvudort, Camas County, 
 Fairfield, Montana, Teton County, 
 Fairfield, Utah, Utah County, 
 Fairfield, Washington, Spokane County, 
 Fairfield, Vermont
 Fairfield, New York
 Fairfield, Rockbridge County, Virginia

Se även
 Fort Fairfield, Maine
 Fairfield Township, Pennsylvania – flera
 Fairfield County – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar